Itahum - distrito do município de Dourados, Mato Grosso do Sul;
 Itaum - bairro do município de Joinville, Santa Catarina.

Desambiguação